Osoby o tym nazwisku:
 Feliks Pieczka – polski geolog, poseł na Sejm I kadencji
 Franciszek Pieczka – polski aktor teatralny i filmowy
 Jan Pieczka – polski piłkarz
 Marian Pieczka – polski gimnastyk sportowy